Anchieta, Ancieta, Ancheta, Antxieta, Aintzieta o Antzieta' es un apellido y toponimo de origen vasco que puede referirse a:

Personas
 José de Anchieta, misionero español en Brasil y santo de la Iglesia católica
 Yonhy Lescano Ancieta, político peruano por el partido Acción Popular
 Juan de Anchieta, sacerdote y compositor español del Renacimiento

Localidades 
Municipios
 Anchieta, municipio brasileño de Espírito Santo;
 Anchieta, municipio brasileño de Santa Catarina;

Barrios
 Anchieta, barrio de la ciudad brasileña de Porto Alegre;
 Anchieta, barrio de la ciudad brasileña de Río de Janeiro;
 Anchieta, barrio de la ciudad brasileña de Belo Horizonte;
 Anchieta, barrio de la ciudad brasileña de São Bernardo do Campo;
 Anchieta, barrio de la ciudad brasileña de São José do Rio Preto;
 Fundo Ancieta, origen del distrito peruano de El Agustino en Lima;
 Jardim Anchieta, barrio de la ciudad brasileña de Sarzedo;

Carreteras
 Rodovia Anchieta, carretera brasileña que comunica São Paulo con la Baixada Santista;

Parques
 Parque Anchieta; parque brasileño de la zona norte de Río de Janeiro;

Islas y playas
 Ilha Anchieta, isla y área protegida perteneciente al municipio brasileño de Ubatuba;
 Praia do Presídio da Ilha Anchieta, principal playa de la anterior isla;

Palacios
 Palacio Antxieta, palacio del País Vasco, España;
 Palacio Anchieta, sede del poder ejecutivo del estado brasileño de Espírito Santo.